

Nematodes 
 Nematodes, un genre d'insecte coléoptère (Nematodes Berthold, 1827) du sous-ordre des Elateriformia.

Nématodes 
 nématodes, vers ronds, némas ou nématodes, qui constituent un embranchement de vers non segmentés.